Irrstern steht für:

 Komet, ein kleiner Himmelskörper
 die Mahntafel IRRSTERN, Teil des zweiteiligen Mahnmals Fenster des Himmels / Irrstern zum Gedenken an die Opfer der NS-Psychiatrie in Bremen 

Siehe auch: